Dit is de wereldranglijst van april 1998 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 22 april 1998.

Mannen 04